Batschka-Kanal steht für folgende Gewässer in der Provinz Vojvodina, Serbien:

 Großer Batschka-Kanal
 Kleiner Batschka-Kanal